Перегудов, Владимир Анатольевич (род. 1974) — актёр театра и кино.
 Перегудов, Владимир Васильевич (род. 1932) — советский и украинский учёный в области взрывного дела.
 Перегудов, Владимир Николаевич (1902—1976) — советский учёный, инженер-конструктор, кораблестроитель.